Kompanie sanitarne Wojska Polskiego noszące numer 11:

 11 Kompania Sanitarna 2 Dywizji Piechoty Legionów (1939)
 11 Kompania Sanitarna I Korpusu Polskiego (1941-1942)
 11 Kompania Sanitarna 1 Dywizji Pancernej (1942-1947)
 11 Samodzielna Konna Kompania Sanitarna 3 Armii WP (1944)
 11 Kompania Sanitarna 11 Dywizji Zmechanizowanej (1952-1955)

Zobacz też 
 11 Kompania Łączności